AABE steht für:

 Agencia de Administración de Bienes del Estado ("Staatliche Behörde für Immobilienverwaltung") in Argentinien
 American Association of Blacks in Energy in den USA

AABE